Varias abadías cistercienses llevan el nombre de Abadía de Beaupré:

Abadía de Beaupré (Grimminge), ubicada en Flandes.

Abadía de Beaupré (Moncel) en Meurthe y Mosela, en región Lorena.
 Abadía de Beaupré (Picardía), ubicada en Picardía.
 Abadía de Notre-Dame de Beaupré-sur-la-Lys, ubicada en el Norte-Paso de Calais.